L’Association Cerebral Suisse est une organisation d’entraide qui vise à soutenir, représenter et coordonner, au niveau suisse, les intérêts des personnes infirmes moteur cérébral, de leurs proches et du personnel spécialisé. Elle a été fondée en 1957 en tant qu'organisation faitière et regroupe à cet effet différentes associations régionales.

Liens externes
 Site officiel

Association ou organisme lié à la santé en Suisse
Association ou organisme d'aide aux personnes handicapées
Handicap en Suisse